Pomatoceros är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Philippi 1844. Pomatoceros ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Pomatoceros